Преступления в сфере искусства связаны либо с подделкой и похищениями шедевров с целью прибыли, либо с их уничтожением по идеологическим мотивам, с вандальной целью или же просто по небрежности.

Типы преступлений

Кражи произведений искусства 
 :en:Art theft
Кражи произведений искусства являются распространённым преступлением, так как шедевр нередко сочетает такие качества, делающие его особенно привлекательным для похитителей, как высокая цена и компактность.

Побочный негативный эффект краж произведений искусства, в особенности картин, связан с тем, что воры не имеют ни возможности, ни желания поддерживать «музейную» температурную среду, вследствие чего украденные произведения, в особенности старинные, очень страдают  от изменения климатических условий. Зачастую возвращённые произведения приходится подвергать реставрации.
 кражи для дальнейшей перепродажи произведений (в основном такие преступления не касаются шедевров, так как их трудно перепродать).
 кражи «под заказ» конкретных знаменитых произведений искусства для «черных коллекционеров»
 кражи картин с целью выкупа от музея, государства или страховой компании (artnapping).

Грабежи музеев 
 1965 год: полотно Франца Хальса «Святой Лука» из ГМИИ. Возвращено
 1968 год: полотно Караваджо «Рождество со Святым Франциском и Святым Лаврентием»
 1990 год: ограблен Музей Изабеллы Стюарт Гарднер, исчезло 12 шедевров
 1991 год: похищена из Серпуховского историко-художественного музея картина Ивана Айвазовского «Раннее утро на море»
 1992 год: похищена из Серпуховского историко-художественного музея картина Александра Риццони «Итальянская лавочка», в 2010 году была найдена
 2000 год: похищение двух полотен Ренуара и одного Рембрандта из Национального музея Швеции. Картины возвращены. Первого из Ренуаров нашли в мешке у троих людей, арестованных в ходе операции по борьбе с торговлей наркотиками, то есть она выступала в качестве материального обеспечения для наркоторговцев.
 2002 год: из музея Ван Гога в Амстердаме похищены две его картины
 2003 год: похищена Сальера Бенвенуто Челлини, позже преступник был арестован и вернул её.
 2004 год: «Крик» Мунка и его «Мадонна». До этого другая копия «Крика» похищалась в 1994 году и была возвращена.
 30 июля 2008 года было объявлено о пропаже картины Караваджо «Взятие Христа под стражу или поцелуй Иуды» из Одесского музея Западного и Восточного искусств. В 2010 году картина возвращена на Украину.
 2014 год: из дома-музея Левитана в Плёсе похищены пять его картин. Найдены.

Кражи из Эрмитажа
 2001 год: украдена картина Жана Леона Жерома «Бассейн в гареме». Неизвестный передал экспонат в приемную Геннадия Зюганова в Государственной Думе. Возвращена в плохом состоянии, так как была сложена вчетверо.
 31 июля 2006 года было объявлено о пропаже 221 экспоната из Эрмитажа, которая была выявлена во время инвентаризации. Преступницей оказалась хранительница Лариса Завадская и её муж Николай.

Кража из Государственной Третьяковской галереи 
 2019 год: украдена картина Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым». 27 января 2019 года, в день рождения Архипа Куинджи, её похитили из выставочного зала. На глазах у посетителей некий Денис Чуприков снял картину, отнёс за колонну, там вынул её из рамы, а после проследовал к выходу. Правоохранительные органы нашли и задержали похитителя на следующий день. Картина возвращена в Третьяковскую галерею через несколько дней.

Леонардо Да Винчи 

 1911 год: украдена «Мона Лиза», возвращена в 1914 году
 2003 год: «Мадонна с веретеном» исчезла из шотландского замка Друмланриг

Рембрандт 
 Портрет Якоба де Гейна III — похищался четыре раза
 2000 год: украден «Автопортрет» из Национального музея Швеции в Стокгольме

Иконы 
 1904 год: из Богородицкого монастыря похищена Казанская икона Божией Матери. В 2005 году ватиканская копия иконы была передана в Казань Папой Римским.
 1997 год: Монреальская Иверская икона Божией Матери (написана в 1981 году) похищена, владелец убит

«Трофейное» искусство 

Захват на войне произведений искусства в качестве трофеев и перевозка их в другую страну, являются одним из древнейших явлений истории. Как правило, страна-победитель считает их законной собственностью, в то время как другие могут рассматривать эти произведения как награбленное.

 Византийское искусство, добытое крестоносцами после взятия Константинополя в 1204 г. Некоторые из этих предметов до сих пор можно увидеть в Венеции.
 Произведения искусства, собранные Наполеоном со всей Европы, в первую очередь, Италии для наполнения Лувра и превращения его в главный музей континента. Большая часть возвращена после разгрома Наполеона, что является редким случаем в истории военных трофеев.
 Искусство, реквизированное нацистами — произведения, собранные по всей Европе нацистским правительством для создания Музея Фюрера, для коллекции Геринга и проч.:
 Гентский алтарь
 Перемещённые культурные ценности («Трофейное искусство») — предметы искусства, увезённые Советским Союзом из Германии после поражения последней во Второй мировой войне.
 2003 год: около 10 тысяч экспонатов Багдадского музея, исчезнувшие во время войны в Ираке.

Подделки произведений искусства 

Подделка произведений искусства является весьма распространенным преступлением. Мотивов обычно два: либо получение материальной выгоды (дальнейшая продажа либо замена краденного оригинала), либо психологической — преступник либо доказывает себе свои возможности, либо подделанное произведение выступает в доказательство какой-либо теории. Подделывают произведения искусства либо с использованием абсолютно новых материалов (что достаточно трудно), либо превращая старинную вещь низкой стоимости в «дорогую» путём добавки на неё другого изображения, деталей, дополнительного состаривания и т. д. Для правдоподобия при создании нового произведения поддельщики часто вдохновляются деталями старого, благодаря чему получается своего рода коллаж. Следует разделять копии с картин художников и подделкой, подобное доказывается с ходе следствия и суда умыслом. В цепочке, осуществляющей преступный замысел зачастую участвуют эксперты, которые дают ложные заключения о подлинности произведения, или сознательно или заблуждаясь в своей оценке. Наиболее распространённая ошибка тех, кто подделывает произведения искусства - это несоответствие биографии художника периоду написания произведения. Т.е. когда подделывается провенанс (происхождение произведения), не обращается внимание на детали биографии художника и может оказаться, что подделка написана в том месте, где художник никогда не был или неверно указана дата создания. Хотя технически подделки могут достаточно точно имитировать манеру письма автора.  Минимальных усилий, приносящих значительные доходы, требует превращение работ ученика известного гения в работу собственно гения. Для «очищения» наследия старого мастера от дополнительной шелухи порой оказываются необходимыми значительные усилия (см. например Исследовательский проект Рембрандт). Иногда, впрочем, автор такого произведения не знает, что его работа-копия в дальнейшем будет ошибочно идентифицирована.

 «Купидон», высеченный юным и неизвестным Микеланджело, был столь превосходным, что его продали ренессансному коллекционеру как античный подлинник.
 Этрусские терракотовые воины — подделанное двумя итальянцами терракотовое надгробие было куплено музеем Метрополитен.
 «Black Admiral» — картина, изображающая негра в военно-морской форме США XVIII века служила доказательством того, что негры могли достигнуть высоких постов, пока не выяснилось, что цвет кожи изображенного человека был изменен в середине XX века.
 «Гравюра Фламмариона»
 Исчезновение Давида Герреро Гевары — тринадцатилетний испанский художник, которого называли «Юный Пикассо», исчез в Малаге в 1987 году. По одной из версий был похищен фальсификаторами произведений искусства с целью подделки шедевров живописи.
 Собрание поддельных фотографий вымышленного фотографа 1840-х годов Френсиса Хетлинга было представлено на выставке Национальной портретной галереи в Лондоне в 1874 году, а затем продано частным коллекционерам

Известные преступники 
 Испанский фальсификатор, подделывал средневековые рукописи и картины XV века
 Хан ван Меегерен, подделывал Вермеера
 Эрик Хебборн, подделывал графику, живопись, скульптуру XV—XX веков

Уничтожение произведений искусства

Идеологический вандализм 
 Сожжение Геростратом знаменитого храма Артемиды в Эфесе, одного из чудес света.

Существует ряд случаев, когда произведения искусства уничтожались с идеологической целью. Как правило, причину этому явлению «иконоборческие»: атеисты либо же сторонники «правильной» религии или ветви религии борются с изображениями неугодного бога, либо же уничтожают их, поскольку Бог вообще неизображаем. Известные примеры:
 Византийское иконоборчество: религиозное течение в христианстве, считавшее, что Бога и святых изображать нельзя. Поскольку они пришли к власти, то получили возможность заняться уничтожением икон, фресок и т. п. Объёмы уничтоженных произведений искусства были колоссальными.
 Иконоборчество периода Реформации: воодушевляемые Кальвином протестанты выступали против роскоши и избыточности католического культа, и поэтому многие уникальные произведения искусства в Центральной и Северной Европе в XVI веке были уничтожены.
 Идеологическая позиция советского государства: уничтожение огромного количества памятников в годы советской власти, так как государство стояло на позициях атеизма. Согласно идеологии постсоветских государств, точно так же  уничтожаются памятники советской эпохи. 
 Дегенеративное искусство — уничтожение нацистами произведений экспрессионистов и евреев.
 2001 год: Бамианские статуи Будды — две гигантские статуи, расстрелянные из пушек талибами, которые, как мусульмане, считают их идолами.

Политический и военный вандализм 

 
Наиболее крупное уничтожение произведений искусства происходит во время или после военных действий. Произведения искусства уничтожаются по небрежности во время применения тяжелого вооружения, погибают под обломками, в пожарах и т. п., а также, когда война оканчивается, уничтожаются победителями — в особенности, если эти памятники являлись национальными символами побежденных или захваченных территорий.
 Разграбление Рима германским племенем вандалов в 455 году, благодаря которому термин и возник, так как было уничтожено огромное количество памятников
 Damnatio memoriae — древнеримская форма наказания, применявшаяся к государственным преступникам, когда после их казни вдобавок уничтожались все их изображения.
 Уничтожение Павлом I после вступления на престол памятников, относящихся к его матери, Екатерине Великой. Ненавидящий свою покойную мать царь боролся с её «культом личности»: так, с купола Пашкова дома была снята статуя Минервы, символизировавшая императрицу, роскошный Таврический дворец, принадлежавший Потемкину, был отдан под конюшни, и т. п.
 Уничтожение хачкаров в Нахичеванской автономной республике — ликвидация армянских крестов-хачкаров на территории бывшей части Эриванской губернии, ныне части Азербайджана.
 Парфенон в Новое время оказался на территории, подвластной туркам. Со зданием обращались чрезвычайно небрежно, в частности, внутри был устроен артиллерийский склад. В 1687 году, во время осады Афин венецианцами во главе с Франческо Морозини, в храме был устроен пороховой склад, и влетевшее через крышу ядро вызвало колоссальный взрыв. 
 Согласно легенде, во время Египетского похода артиллеристы Наполеона упражнялись в стрельбе, используя в качестве мишени Большого сфинкса.
 Осквернение в Баку мемориала памяти британских солдат, погибших в боях за город.
 В 1955 году Клементина Черчилль организовала уничтожение трёх полотен с изображением своего супруга, которые, по её мнению, неправильно трактовали образ Уинстона Черчилля. Среди этих трёх картин был и знаменитый «Портрет Уинстона Черчилля» Грэхема Сазерленда, вручённый политику за год до этого к 80-летию со дня рождения британским парламентом.

Повреждённые произведения искусства 
Нанесение повреждений полотнам, висящим в художественных галереях (ножом, кислотой, и т. д.), а также статуям, является признаком психического расстройства впервые описаным Стендалем (Синдром Стендаля). Как правило, таких преступников незамедлительно задерживают, и они заявляют, что проделывали это в знак протеста против чего-либо. Также встречаются упоминания об повреждениях в связи с небрежностью, но в последний период времени, в связи с ужесточением системы экспонирования, такие случаи практически невозможны. Кроме того, часты случаи повреждения статуй, стоящих в общественных местах — в подобных случаях отпиливаются и похищаются выступающие части тела или одежды; обычно они являются подростковыми «трофеями».

Кислота 
 1880-е годы: картины Верещагина «Святое семейство» и «Воскресение Христово» благодаря своей неоднозначности запрещенные в Российской Империи, экспонировались в Вене и вызвали возмущение католиков. Один из фанатиков-монахов облил картины кислотой.
 1985 год: картину Рембрандта «Даная» в Эрмитаже облил кислотой, а затем порезал литовец Бронюс Майгис. Он объяснил свой поступок политическими мотивами, был признан невменяемым и провёл 6 лет в психиатрической лечебнице.
 1988 год: три картины Дюрера в Старой Пинакотеке (Алтарь Паумгартнеров, «Оплакивание Христа», «Скорбящая Мария») облил кислотой бездомный Ханс-Йоахим Больманн, протестовавший против муниципалитета. Он получил прозвище «кислотный террорист»: в общей сложности облив 56 произведений живописи и графики. В 1988 году, после своего освобождения из тюрьмы, где он провёл пять месяцев, Больманн совершил акты вандализма по отношению ещё к трем картинам в Мюнхене. После второго приговора в 1990 он был отправлен в психиатрическую лечебницу в Гамбурге.
 2006 год: картина Бартоломеуса Ван дер Хелста «Банкет амстердамской гражданской гвардии, посвященной Мюнстерскому миру» в Государственном музее Амстердама облита кислотой 69-летним посетителем, ущерб не серьёзен — поврежден только верхний слой лака.

Нож 

 Начало 18 века: картина Корреджо "Леда и лебедь". Исполосована Людовиком Орлеанским, сыном регента, в припадке безумия
 1913 год: картина Репина «Иван Грозный и его сын Иван 16 ноября 1581 года» пострадала от ножа старообрядца-иконописца по имени Абрам Абрамович Балашов. Он нанёс три удара ножом по лицам изображенных c криком «Довольно крови! Долой кровь!». Помещен в дом душевнобольных.

 1914 год: картина Веласкеса «Венера с зеркалом» была порезана ножом суфражисткой Мэри Робертсон, возможно, в знак протеста против ареста своей единомышленницы, произошедшего днем ранее. Осуждена на 6 месяцев тюрьмы.
 1975 год: «Ночной дозор» Рембрандта был порезан ножом безработным учителем Вильгельмом фон Райком (на следующий год покончил с собой)
 1987 год: картина американского абстракциониста Барнетта Ньюмана «Кто боится красного, желтого и голубого III» порезана ножом. Отбыв срок в тюрьме, преступник порезал ещё одну картину Ньюмана.

Прочее 
 1845 год: античная Портлендская ваза в Британском музее разбита вдребезги Уильямом Ллойдом; разбивали её и позже.
 С 1950-х годов статуя «Русалочка» в Копенгагене вандализировалась около 10 раз.
 1956 год: в «Мону Лизу» боливиец Уго Унгаза Виллегас бросил камнем и повредил ей локоть.
 1972 год: статуя Микеланджело «Пьета» была серьёзно повреждена, когда душевнобольной Ласло Тот ударил её геологическим молотком со словами «Я — Иисус Христос, восставший из мёртвых!». Преступник провёл 2 года в итальянской больнице для душевнобольных, после чего был депортирован на родину в Австралию.
 1974 год: «Герника» Пикассо во время экспонирования в США была облита красной краской Тони Шафрази, который якобы протестовал против помилования президентом Ричардом Никсоном Уильяма Колли за Массовое убийство в Сонгми. Шафрази написал на «Гернике» KILL LIES ALL.
 1974 год: японский турист бросил в «Мону Лизу» пузырек с краской
 1987 год: картон «Мадонна с младенцем, Святой Анной и Иоанном Крестителем» в Лондонской галерее был расстрелян из обреза. Рисунок получил некоторые повреждения, но во многом его спасло стекло витрины.
 1991 год: на «Давида» Микеланджело в галерее Академии набросился вандал с молотком, успевший отколоть ему палец ноги.
 1997 год: картина Малевича «Супрематизм» была изуродована русским художником Александром Бренером, который нарисовал на ней знак доллара. Получил пять месяцев тюремного заключения плюс пять месяцев условно.
 1998 год: выставка картин Маттиса в Капитолийском музее, три картины повреждены — видимо кто-то, забавляясь, протыкал их карандашом.
 2006 год: полотно художницы-абстракционистки Хелен Франкенталер (оценивается примерно в 1,5 млн долл.) пострадало во время школьной экскурсии — школьник прилепил на неё жвачку, на картине осталось пятно величиной с монету.
 2006 год: посетитель музея Фицуильяма в британском Кембридже разбил сервиз из трёх китайских ваз династии Цин, наступив на развязавшийся шнурок ботинка.
 2007 год: картина «Триумф Давида» Оттавио Ваннини в музее Милуоки (США). Посетитель стукнул по картине кулаком, пробив большую дыру; затем, сорвав полотно со стены, начал топтать его ногами.
 2007 год: картина Клода Моне «Мост в Аржантее». В рамках акции «Белая ночь», когда парижские музеи работают допоздна, в музей пришла загулявшая компания и испортила полотно — образовалась дыра диаметром 10 см.
2008 год: в Сеуле ворота Суннемун были украшены деревянными панелями с иероглифами и резьбой (национальное достояние), их поджёг старый кореец, чтобы отомстить власти. Поджог осуществлен с помощью растворителя и зажигалки. Ранее этот кореец поджёг дворец.
2018 год: картина Репина «Иван Грозный и его сын Иван 16 ноября 1581 года» пострадала от удара вандала металлическим столбиком ограждения по стеклу картины. Полотно  было повреждено.

Утраченные статуи 
 Бронзовая статуя папы Юлия II работы Микеланджело по приказу герцога Феррары разбита на куски и перелита в пушку, названную «Юлией»
 Мраморная статуя Геракла работы Микеланджело стояла во дворе французского короля, пока не была разбита строителями при ремонте фасадов.
 «Самсон» М. Козловского из Петергофского Большого каскада вывезен нацистами и утерян. Сейчас вместо него стоит копия.

Переделанные произведения искусства 

Иногда обнаруживается, что какое-либо произведение искусства на самом деле дошло до наших дней не в авторском виде, например, несколько веков назад у него были отрезаны или отпилены края, а то и половина, или же они были серьёзно записаны с исчезновением множества деталей. Обычно это делалось либо потому что соответствовало мнению новых владельцев о красоте, либо чтобы картина подходила к новой раме, другой по размеру, либо с целью ремонта, который выполнялся грубо. Так же были случаи, когда картину делили на части потому, что полотно было слишком большого размера, а перевозить с целью дальнейшей продажи частями удобнее, или проще монтировать в интерьере. Де факто подобные явления нельзя считать преступлениями с юридической точки зрения; хотя, безусловно, они являются нарушением первоначального авторского замысла, и если бы это произошло в наши дни, то подобные действия были бы сурово осуждены. Во время современных реставраций учёные, как правило, стараются ликвидировать подобные изменения и вернуть работам первозданный облик.

 Алтарная картина «Маэста» работы Дуччо для собора была колоссального размера. Со временем она стала казаться устаревшей, деревянную конструкцию распилили и отправили на склад, откуда некоторые куски исчезли бесследно, а некоторые разошлись по европейским музеям.
 Алтарь Паумгартнеров (1498—1504) работы Дюрера изображает святых на чёрном фоне. В 1614 году это показалось старомодным, и к этим святым были пририсованы пейзажные фоны.
 «Мона Лиза» Леонардо да Винчи и «Ночной дозор» Рембрандта имели более широкий размер, но их боковые стороны были подогнуты, и в настоящий момент утрачены.

Изготовление и распространение порнографических материалов, унижение личности человека 
Значительная часть российских юристов причисляет к группе преступлений в сфере искусства и другие составы преступлений Уголовного кодекса РФ: ст. 242 (незаконное распространение порнографических материалов или предметов), ст. 242.1 (изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних), ст. 282 (возбуждение ненависти или вражды, а равно унижение человеческого достоинства). 

Схожая картина наблюдается и во многих других странах. Широкую известность в первые два десятилетия XXI века получили многочисленные судебные процессы в Великобритании против Грэм Овендена — иллюстратора, живописца, историка искусства, писателя и фотографа. Так, в 2009 году он был привлечён к суду в Великобритании по обвинению в создании непристойных изображений, но не был осуждён. В 2015 году судья коронного суда города Труро распорядилась уничтожить часть конфискованной личной коллекции картин и фотографий Овендена.

Примечания

Библиография
 Гоголицын, Юрий. Преступления в океане искусства. М., 2000; Величайшие подделки, грабежи и хищения произведений искусства, М. 1997
 Козлов, Григорий. Покушение на искусство. М., 2009. Слово
  (5 историй: Бастианини, Рухумовский, Доссена, ван Меегерен, Мальскат)
 Ревяко, Татьяна. Преступления в мире искусств: Грабежи, кражи, фальсификации. 1998
 Кротков (Стратегов) Антон Павлович. Преступления в сфере искусства. Охотники за шедеврами
 Стратегов, Антон. Преступления в искусстве. М., 2008
 Хоупт, Саймон.  Коллекция украденных шедевров. М, 2007. (Simon Houpt. Museum of the Missing: A History of Art Theft)
 Каталог подделок произведений живописи (в 5 томах).
 Хэбборн, Эрик. Автобиография фальсификатора 
 Noah Charney. The Museum of Lost Art; The Art of Forgery: The Minds, Motives and Methods of the Master Forgers; Art and Crime: Exploring the Dark Side of the Art World.   
 Colleen Margaret Clarke, Eli Jacob Szydlo. Stealing History: Art Theft, Looting, and Other Crimes Against Our Cultural Heritage
 Ulrich Boser. The Gardner Heist : The True Story of the World's Largest Unsolved Art Theft
 Muller Melissa; Monica Tatzkow. Lost Lives, Lost Art: Jewish Collectors, Nazi Art Theft and the Quest for Justice
 Gamboni, Dario (1997). The destruction of art: iconoclasm and vandalism since the French Revolution
 Anthony M. Amore (2016). The Art of the Con: The Most Notorious Fakes, Frauds, and Forgeries in the Art World. St. Martin's Griffin.
 Feliciano, Hector (1997). The Lost Museum: The Nazi Conspiracy to Steal the World's Greatest Works of Art. 
 Nicholas, Lynn (1995). The Rape of Europa: The Fate of Europe's Treasures in the Third Reich and the Second World War
 McShane, Thomas, with Dary Matera (2007). Loot: Inside the World of Stolen Art
 Dolnick, Edward (2009). The Rescue Artist: A True Story of Art, Thieves, and the Hunt for a Missing Masterpiece

Ссылки 

 Art Loss Register